Benkő István (1838–1912) kádármester, városi képviselő

 Benkő István (1854–1920) református lelkész, tanító

 Benkő István (1889–1959) református esperes, egyházi író, lapszerkesztő
 Benkő István (1914–1977) tábori lelkész, író, plébános
 Benkő István (1916–1996) vegyészmérnök, egyetemi tanár
 Benkő István (1924–) református lelkész, egyetemi tanár
 Benkő István (?) modell

Jegyzetek